Ле-Блан (фр. Le Blanc) — французская фамилия и топоним.

 Ле-Блан (Эндр) — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.  
 Ле-Блан (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. 
 Ле-Блан (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Центр.

Фамилия 
 Ле Блан, Жюльен (; 1851—1936) — французский художник.
 Ле Блан, Макс (;1865—1943) — немецкий электрохимик.

См. также 
 Леблан
 Блан